Суленцин:

 Суленцин — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Суленцинский повят.
 Суленцин — гмина (волость) в Польше, входит в Суленцинский повят, Любушское воеводство.